Stanisław Słupecki (zm. 1576) – kasztelan lubelski
 Stanisław Słupecki (1865-1929) – generał Wojska Polskiego